Заури́ Анзо́рович Махара́дзе (; ) — украинский и грузинский футболист, вратарь

Игровая карьера 
Первый тренер — Григорий Белый. В 12 лет стал воспитанником интерната донецкого «Олимпика». Контракт с главной командой подписал в 15—16 лет.
Дебютировал 24 августа 2010 в матче «Шахтёр» (Свердловск) — «Олимпик» (0:4) выйдя на замену на 89-й минуте встречи.
В составе донецкой команды становился чемпионом Украины среди команд второй (группа «Б», 2010/11) и первой лиги (2013/14).

26 июля 2014 года в игре с одесским «Черноморцем» дебютировал в Премьер-лиге.

По итогам 2017 года Махарадзе был признан лучшим игроком «Олимпика».

25 мая 2018 года стало известно, что Заури подписал контракт с луганской «Зарёй». Договор рассчитан на 3 года.

Карьера в сборной 
Играл в юношеских сборных Украины U-16, U-18, в 2009—2010 провёл 13 матчей. Дебютировал 26 мая 2009 в матче Украина — Польша U-16 (1:1), встав в ворота в стартовом составе. В 2014 году в составе молодёжной сборной Украины становился победителем Кубка Содружества.

21 мая 2018 года получил вызов в сборную Грузии.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Полесье» Житомир